Suzanne steht für:

 einen weiblichen Vornamen, siehe Susanne #Suzanne
 ein Mesh-Grundmodell eines Schimpansenkopfes, siehe Blender (Software) #Suzanne
 Suzanne (Lied), Song von Leonard Cohen
 Originaltitel von Die unerschütterliche Liebe der Suzanne, französischer Spielfilm (2013)

Gemeinden in Frankreich:
 Suzanne (Ardennes)
 Suzanne (Somme)

Suzanne ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre François Bruneteau de Sainte Suzanne (1769–1853), französischer Politiker
 Gilles Joseph Martin Bruneteau de Sainte-Suzanne (1760–1830), Generalmajor und Peer von Frankreich
 Jacques Suzanne (1880–1967), französischer Künstler
 Jean-Chrysostôme Bruneteau de Sainte-Suzanne (1773–1830), französischer General

Siehe auch:
 Sainte-Suzanne